Bolesławice ist der Name von vier Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Bolesławice (Bolesławiec) (ehemals Tillendorf, Kreis Bunzlau/Schlesien)
 Bolesławice (Jaworzyna Śląska) (Bunzelwitz, Kreis Schweidnitz/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Bolesławice (Kobylnica) (Ulrichsfelde, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bolesławice (Goleniów) (Fürstenflagge, Kreis Naugard/Pommern)